Distans kan syfta på:

 Distans (navigation) – ett avstånd vid navigering
 Distans – ett mått på hur långt ifrån varandra två objekt är, se avstånd
 Distans (sport) – ett lopp på längre sträcka till skillnad från andra lopp i samma sammanhang
 Distansundervisning – undervisning ej bunden till geografisk plats
 Distansutbildning – ett utbildningsprogram som bedrivs genom distansundervisning
 Känslomässig distans – en populärpsykologisk term som syftar på det oengagemang